

Persone
Aleksander Bardini – regista teatrale e attore polacco
Claudio Bardini – allenatore di pallacanestro italiano
Gaetano Bardini – tenore italiano
Renan Bardini Bressan – calciatore brasiliano naturalizzato bielorusso
Stefano Bardini – collezionista d'arte italiano
Vittorio Bardini – politico italiano

Altro
Giardino Bardini – giardino storico di Firenze
Museo Bardini – museo di Firenze
Villa Bardini – villa di Firenze